Een afdeling is een onderdeel van iets. Zie voor meer informatie:
 Afdeling (organisatie);
 Regionale afdeling, voor regionale onderdelen van sommige organisaties;
 Stam (biologie);
 Afdeling (leger), militair;
 Studierichting, onderwijs
 Afdeling (wet); 
 Bestuurseenheid:
 Afdeling of assistent-residentie (Nederlands-Indië);
 Afdeling (Nederlands-Nieuw-Guinea);
 De afdeling, een serie van de KRO;